

Patronyme 

 César Marie Félix Ancey (1860-1906), entomologiste et conchyliologiste français ;
 Félix Jean Marie Louis Ancey (1835-1919), entomologiste et malacologiste français ;
 Georges Ancey (1860-1917), dramaturge français.

Toponyme 

 Ancey, dans le département de la Côte-d'Or.